La Gallega puede hacer referencia a:
La Gallega, villa y municipio de la provincia de Burgos. 
La Gallega, barrio de Santa Cruz de Tenerife ,  en Tenerife, Canarias (España).